Неа-Зихни — греческий топоним. Может означать:

 Неа-Зихни — село.
 Неа-Зихни (дим) — община.